Руче́й — небольшой постоянный или временный водоток. Кроме того, может означать:

Населённые пункты

Болгария 
 Ручей — село в Кырджалийской области.

Россия 
 Ручей — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Ручей — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Ручей — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Ручей — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Ручей — посёлок в Усть-Кутском районе Иркутской области.
 Ручей — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Ручей — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Ручей — деревня в Ковровском районе Владимирской области

Железнодорожный пункт 
 Ручей — станция Восточно-Сибирской железной дороги в посёлке Ручье Усть-Кутского района Иркутской области.

Реки 
 Ручей —  река в Архангельской области России, приток Большой Чецы.
 Ручей — другое название реки Курайелга в республике Татарстан России, притока Ика.

Балет 
 Ручей — балет на музыку Лео Делиба.

Техника 
 Р-401 «Ручей» — радиорелейная станция.
 Ручей (механика) — длинное углубление, выемка для движения, прокатывания чего либо.
 Ручей (штамповка) — часть штампа для объёмной штамповки, обычно представляющая собой фасонную полость, поверхность которой (или часть её) служит для штамповки профильной заготовки (поковки).

См. также 

 Ручейки — топоним.
 Ручьи